Дряново — топоним в Болгарии:

 Дряново — город в Габровской области;
 Дряново — община в Габровской области;
 Дряново — село в Пловдивской области;
 Дряново — село в Хасковской области;
 Дряново — село в Ямболской области.